

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Maliki - część wsi Tylka w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Krościenko nad Dunajcem
 Maliki - przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja

Zobacz też 
 Malik, Dolne Maliki, Górne Maliki